Llop de Troyes o Sant Llop I, bisbe de Troyes
 Turó de Sant Llop, diversos indrets